Zastawne (ukr. Застав'є) – wieś na Ukrainie w rejonie buskim obwodu lwowskiego.

Rejon buski
Wsie w obwodzie lwowskim